Unia polsko-ukraińska – koncepcja polityczna propagowana przez niektórych współczesnych polskich polityków i publicystów.

Koncepcja ta postuluje zwiększenie współpracy gospodarczej i politycznej pomiędzy Polską a Ukrainą, co miałoby zaowocować powstaniem nowego państwa w formie federacji lub konfederacji.

W kwietniu 2022 r. podczas VII Europejskiego Kongresu Samorządów polscy politycy z różnych stron sceny politycznej, w tym Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, Marszałek Województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski, poseł Nowej Lewicy Maciej Gduła, Prezes Porozumienia Jarosław Gowin oraz Czesław Bielecki z aprobatą odpowiedzieli się za stworzeniem unii polsko-ukraińskiej. Za utworzeniem unii polsko-ukraińskiej odpowiada się publicysta Marek Budzisz.

Ambasador RP w Ukrainie, Bartosz Cichocki, krytycznie odniósł się do tego pomysłu.

Przypisy 

Proponowane państwa
Stosunki polsko-ukraińskie